Лихтфельд (с  — Светлое поле) — название населенных пунктов:

Россия 

 Лихтфельд — прежнее название упразднённого села Петровка в Немецком национальном районе Алтайского края.

Украина 

 Лихтфельд — прежнее название села Грушевка в Токмакском районе Запорожской области.